Il tabellone singolare del Brest Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Cédric Pioline. In finale ha sconfitto Richard Krajicek con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Jimmy Arias (primo turno)
  Fabrice Santoro (quarti di finale)
  Gilad Bloom (semifinali)
  Thierry Champion (primo turno)

  Brad Pearce (secondo turno)
  Aki Rahunen (quarti di finale)
  Ramesh Krishnan (quarti di finale)
  Francisco Clavet (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Brest Challenger 1990